Доло може да се односи на:

 Доло (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Доло (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје
 Доло (Венеција)